Giovanni Governato – pittore, incisore e scultore italiano
 Nello Governato – giornalista, dirigente sportivo e calciatore italiano